Příjmení Graff nosí více významných osobností:

 Anton Graff (1736–1813) – švýcarský portrétní malíř
 Frederick Graff (1775–1847) – americký inženýr
 Todd Graff (* 1959) – americký herec